Holmes Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Holmes Township (Michigan)
 Holmes Township (North Dakota)
 Holmes Township (Ohio)